Marin Čilić era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in semifinale da Juan Martín del Potro.

Roger Federer ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Juan Martín del Potro con il punteggio di 65–7, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Roger Federer (campione)
 Marin Čilić (semifinale)
 David Goffin (semifinale)
 Juan Martín del Potro (finale)

 Jack Sock (quarti di finale)
 Roberto Bautista Agut (quarti di finale)
 Adrian Mannarino (quarti di finale)
 Miša Zverev (primo turno)

Qualificati 

  Julien Benneteau (secondo turno)
 Márton Fucsovics (quarti di finale)

 Peter Gojowczyk (primo turno)
 Michail Kukuškin (primo turno)

Lucky loser 

  Florian Mayer (primo turno)

 Vasek Pospisil (primo turno)

Wild card 

  Marco Chiudinelli (primo turno)
 Henri Laaksonen (primo turno)

 Frances Tiafoe (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Swiss Indoors Open 2017